Voici la liste des planètes mineures numérotées de 117001 à 118000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 117001 à 118000

117001-117100

117101-117200

117201-117300

117301-117400

117401-117500

117501-117600

117601-117700

117701-117800

117801-117900

117901-118000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000